Läuter ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Läuter (* 1944), deutscher Mathematiker
 Jürgen Läuter (* 1935), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Lauter